SvFF kan syfta på: 
 Svenska Fotbollförbundet
 Svenska Fäktförbundet